Am Weinberg steht für:
 Am Weinberg (Gemeinde Ardagger), Ortsteil von Ardagger Stift, Gemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich 
 Am Weinberg (Imst), Stadtteil von Imst, Tirol
 Am Weinberg, auch Waldsiedlung (Nauen), Ortsteil der Stadt Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg

 Sachgesamtheit Gartenstadt Am Weinberg, denkmalpflegerische Sachgesamtheit in Reusa, siehe Liste der Kulturdenkmale in Reusa

 Am Weinberg (Büdingen), Straße in Büdingen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Büdingen
 Am Weinberg (Kleinmachnow), Straße in Kleinmachnow, siehe Liste der Baudenkmale in Kleinmachnow
 Am Weinberg (Lalendorf), Straße in Lalendorf, siehe Liste der Baudenkmale in Lalendorf
 Am Weinberg (Reusa), Straße in Reusa, siehe Liste der Kulturdenkmale in Reusa

Siehe auch:
 Weinberg (Begriffsklärung)